Àsdrubal fou un general cartaginès de la Primera Guerra Púnica que Polibi diu que fou fill d'Hannó. Fou nomenat per fer front al cònsol romà Règul el 256 aC i va portar la guerra molt malament, fins que el comandament fou transferit a Xàntip d'Esparta encara que Àsdrubal sembla que va continuar en el comandament, i fou enviat a Sicília amb un fort exèrcit i 140 elefants; durant uns dos anys va dominar el camp a causa de la superioritat que li donaven els elefants però no va fer cap acció important. El 250 aC finalment es va decidir a atacar al cònsol Luci Cecili Metel a la vora de Panormos, però el romà el va rebutjar i el va derrotar. Àsdrubal va perdre tots els elefants que foren capturats pels romans, el que va donar a aquestos una indiscutida superioritat a terra. Àsdrubal va fugir a Lilibeu i després va tornar a Cartago on fou condemnat a mort i executat.

Cartaginesos